Tarsaster är ett släkte av sjöstjärnor. Tarsaster ingår i familjen Pedicellasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Tarsaster